Hermetisch ist ein Adjektiv bzw. Adverb mit der Bedeutung „luftdicht“, „undurchdringlich“.

Es wird gebraucht für

 technische Verfahren der Abdichtung (vgl. hermetischer Verschluss),
 ein mit einem solchen Verschluss versehenes hermetisch geschlossenes System,
 davon abgeleitet im übertragenen Sinne z. B. für Polizeikessel oder militärische hermetische Abriegelungen von Gebieten oder Gebäuden
 okkulte, verschlossene, schwer zugängliche Lehren, siehe Hermetik
 eine literarische Richtung, siehe Hermetismus (Literatur)
 bildungssprachlich: vieldeutig, dunkel (in Bezug auf das Verständnis); eine geheimnisvolle Ausdrucksweise bevorzugend

Wortherkunft 
Hermetisch ist eine seit dem 16. Jahrhundert im Deutschen nachweisbare onomastische Bildung nach Hermes Trismegistos, (), dem sagenhaften Autor der hermetischen Schriften und Urvater der Alchemie. Es stellt eine synkretistische Verschmelzung des griechischen Gottes Hermes und des ägyptischen Gottes Thot dar.

Im Sinne der Hermetik als Geheimlehre geht hermetisch direkt auf Hermes Trismegistos als angeblichen Verfasser zurück. Im allgemeineren Sinne der Abgeschlossenheit ist es vom neoklassischen lateinischen  entlehnt, welches wiederum auf das neoklassische  zurückzuführen ist; dieses soll Glasröhren luftdicht verschlossen haben.

Quellen

Weblinks 

 Duden online

Semantik
Vakuumtechnik
Verfahrenstechnik